

Italia 
 Santuario di San Girolamo Emiliani a Somasca, frazione di Vercurago
 Chiesa di San Girolamo Emiliani a Somasca, frazione di Vercurago
Chiesa di San Girolamo Emiliani a Roma
Chiesa di San Gerolamo Emiliani a Milano
Chiesa di Santa Maria Maddalena e San Gerolamo Emiliani a Genova
Oratorio di San Girolamo Emiliani a Barsi di Groppallo, frazione di Farini